John Lecky (rugbysta) – nowozelandzki rugbysta
 John Lecky (wioślarz) – kanadyjski wioślarz, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 1960.